Тарханкут — півострів на заході Криму
 Тарханкут — мис на заході Криму, східний край північно-західнох частини Чорного моря
 Тарханкут (Тархан-Кут) — назва села Оленівка Чорноморського району Автономної Республіки Крим України до 1944 року